Пётр Пассек:
 Пассек, Пётр Богданович (1736—1804) — русский государственный деятель, генерал-аншеф, активный участник переворота 1762 года.
 Пассек, Пётр Петрович (1779—1825) — военнослужащий Российской Империи, сын П. Б. Пассека, генерал-майор, декабрист.